A Girl Can Mack é o segundo álbum de estúdio das 3LW. O álbum segue o mesmo estilo de 3LW, o seu primeiro lançamento. Nesse trabalho o grupo tentou lançar uma imagem mais jovem e moderna. O álbum combina tanto baladas a canções otimistas, com letras sobre declarações de igualdade em relacionamentos românticos. O álbum foi considerado muito mais "moderno" e mais sexy do que seu primeiro. Seus maiores sucessos desse disco foram "I Do (Wanna Get Close to You)", junto com P. Diddy e Loon e "Neva Get Enuf", junto com Lil' Wayne.

3LW vira "2LW" 
Pouco antes da data de lançamento deste álbum, Naturi Naughton deixou o grupo devido a muitas discurssões. O grupo perdeu alguns fãs que deram um golpe de publicidade negativa para ela, Apesar da maioria de revisões positivos para o álbum, que estreou no número 15 e em março 2003, ele tinha vendido apenas 176.000 cópias, inferior ao primeiro.

Faixas 
 "I Do (Wanna Get Close To You)" (com Loon) - 4:14
 "Neva Get Enuf" (com Lil' Wayne) - 3:44
 "I Need That (I Want That)" (com Lil' Kim) - 4:43
 "Ain't No Maybe" - 4:22
 "Ghetto Love & Heartbreak" - 4:07
 "Good Good Girl" - 3:42
 "Put Em Up" (com Treach de Naughty by Nature) - 3:35
 "This Goes Out" - 4:01
 "Leave Wit You(I Think I Wanna)" - 3:48
 "Crazy" - 3:21
 "Funny" - 4:48
 "One More Time" - 3:37
 "Be Like That" (faixa bónus) - 4:15
 "More Than Friends" (faixa bónus) - 3:34
 "High Fashion" (faixa bónus Japão) - 3:58

Álbuns de 3LW
Álbuns de 2002
Álbuns de R&B